também chamada Thāmī, Thangmi Kham, Thangmi Wakhe, Thani, é uma  língua sino-tibetana falada no centro-leste do Nepal e no nordeste da Índia pelo povo Thami. Os Thami se referem à sua língua como  Thangmi Kham  ou  Thangmi Wakhe , enquanto o resto do Nepal se refere a ela como  Thāmī . A maioria desses falantes, entretanto, vive no Nepal na sua terra natal tradicional, Dolkha (distrito) . Na Índia, a população de Thami está concentrada principalmente em Darjeeling. A língua Thangmi é escrita com Devanagari.  Thangmi foi amplamente documentado por Mark Turin.

Distribuição
Thangmi é falado em Bagmati Pradesh, principalmente na região de Dolkha (distrito), aldeias em Sailung Khola (O norte do Saliente  do Distrito de Ramechhap; principalmente no Município Rural de Gokulganga ; regiões orientais do distrito de Sindhupalchok e por alguns idosos entre a população que migrou para as cidades do Vale de Catmandu.

Muito poucos Thami étnicos fora dos distritos de Dolakha e Sindhupalcok falam Thangmi.

Classificação 

A língua parece ter muitas semelhanças com outras línguas no Nepal. Por exemplo, Barām,  Kiranti e  Neuari. Estudos de Konow (1909), Shafer (1966), Stein (1970), Toba (1990), van Driem (1992) e Torino demonstram que Thangmi está intimamente relacionado com as línguas Rai e Newar.

Gramática

Dialetos

Dolakhā vs. Sindhupālchok 

Thangmi consiste em dois dialetos, os dos distritos Dolakhā (Leste) e Sindhupālchok (Oeste). Eles diferem em termos de fonologia, morfologia nominal e verbal e no léxico. A maioria da população que fala Thangmi usa o dialeto Dolakhā, enquanto apenas um punhado fala em Sindhupālcok. O dialeto Dolakhā oferece um sistema de concordância verbal mais completo, enquanto o dialeto Sindhupālcok tem uma morfologia nominal mais complexa.

Conções Thangmi 
A população Thami são pessoas ricas em cultura e tradições. A língua deles é uma grande parte de quem eles são e eles retratam isso em sua cultura, principalmente na música. A Nepal Tham Society (NTS) produziu um punhado de canções Thangmi que foram gravadas em 2007. As letras foram escritas por Singh Bahadur Thami, Devendra Thami e Lok Bahadur Thami. aqui estão alguns exemplos:

Vocabulário comparativo 
A seguinte lista de 210 palavras de cinco dialetos Thami é de Regm (2014). Os dialetos abordados são:
 Babare, Distrito Dolakha 
 Lapilang, Distrito Dolakha 
 Susma Chhemawati , Distrito de Dolakha
 Dadhuwa, Distrito de Ramechhap
 Choukati, Distrito de Sindhupalchok
Palavras Baram de Kansakar (2010)  também são fornecidos para comparação.

Amostra de texto
साक्खा मि प्रतिष्ठा ङा हिक्काको आधारङा नि वित्तिकाई स्वतन्त्र ङा थादु। तोबाङ बुद्धि ङा विवेक नामा केल्योङ्दु थादु ङा दि बेगाले नामा हु हु को व्यवहार नोङ्को माईदु।
Transliteração
Sākkhā mi pratiṣthā ṅā hikkāko ādhārṅā ni wittikāī swatantra ṅā thādu. Tobāṅ buddhi ṅā wiwek nāmā kelyoṅdu thādu ṅā di begāle nāmā hu hu ko wyawhār noṅko māīdu.
Português

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Eles são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. - (Artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos)

Notas

Bibliografia 
. 2012.
 Saxena, A. (Ed.). (2004). Himalayan languages: past and present (Vol. 149). Walter de Gruyter.
 

Shneiderman, S. B. (2009). Rituals of ethnicity: Migration, mixture, and the making of Thangmi identity across Himalayan borders (Doctoral dissertation, Cornell University).
Sara, S. (2015). Epilogue: Thami ke ho?What Is Thami?. In, Rituals of Ethnicity : Thangmi Identities Between Nepal and India (p. 252). Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Sara, S. (2015). 3. Origin Myths and Myths of Originality. In, Rituals of Ethnicity : Thangmi Identities Between Nepal and India (p. 61). Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Grierson, G. A. (1909). Tibeto-Burman Family: General Introduction, Specimens of the Tibetan Dialects, the Himalayan Dialects, and the North Assam group. (Linguistic Survey of India, III(I).) Calcutta: Office of the Superintendent of Government Printing. 669pp.
Shneiderman, S. (2010). ‘Producing’ Thangmi Ritual Texts: Practice, performance and collaboration. In Imogen Gunn and Mark Turin (eds.) Language Documentation and Description, Vol 8, 159-174 London: SOAS. 
Turin, M. (2011). Languages of the Greater Himalayan Region, Volume 6: A Grammar of the Thangmi Language (2 vols): With an Ethnolinguistic Introduction to the Speakers and Their Culture. Brill.

Ligações externas 
OLAC resources in and about the Thangmi language
[ http://www.digitalhimalaya.com/collections/music/rengpatangko/]

Thangmi em Ethnologue
Thangmi em Endagered Languages
[A Grammar of the Thangmi Language: with an Ethnolinguistic Introduction to the Speakers and Their Culture
https://www.notesnepal.com/archives/8166 Gramática Thangmi]
Thangmi em Omniglot.com

Thangmi
Thangmi
Thangmi